Кла́ус Ха́йнеманн (; род. 1951, Германия) — немецкий предприниматель; с марта 2013 года — председатель правления финской национальной авиакомпании Finnair.

Биография 
Родился в 1951 году в Германии.

Окончил Гамбургский университет со степенью бакалавра.

С 2003 по 2011 годы работал исполнительным директором лизинговой авиакомпании AerCap Holdings N.V. и имеет 25-летний опыт работы в авиации. C 2011 года работал в правлении компании Finnair.

С марта 2013 года избран председателем правления финской национальной авиакомпании Finnair.

Примечания 

Предприниматели Финляндии